Oconee County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Oconee County, Georgia
 Oconee County, South Carolina